Sitowiec – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. bydgoskim, w gminie Koronowo
 Sitowiec – część miasta w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Niepołomice 
 Sitowiec – przystanek kolejowy na linii Piła–Ustka
 Sitowiec – rodzaj roślin z rodziny ciborowatych